maszyna – układ względnie odosobniony, w którym zachodzi przekształcanie (transformacja) zasilenia lub informacji
 Maszyna (oryg. The Machine) – brytyjski film z 2013 roku
 MaSzyna – gra komputerowa, symulator pojazdów szynowych
 Maszyna – część wsi Donimierz w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Szemud

Zobacz też